

Кизил-Яр — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Кизил-Яр — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Кизил-Яр — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Кизил-Яр — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Кизил-Яр — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Кизил-Яр — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Старий Кизил-Яр